Acrocodia – rodzaj ssaka z rodziny tapirowatych (Tapiridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje jeden żyjący współcześnie gatunek występujący na terenach południowo-wschodniej Azji.

Morfologia 
Długość ciała 250–300 cm, ogona 10 cm, wysokość w kłębie 100–130 cm; masa ciała 280–400 kg.

Systematyka

Etymologia 
 Hydrochoerus:  hudro- „wodny-”, od ὑδωρ hudōr, ὑδατος hudatos „woda”; χοιρος khoiros „świnia”. Gatunek typowy: Hydrochoerus sumatrensis  (= Tapirus indicus ).
 Acrocodia: gr. ακρος akros „najwyższy”, od ακη akē „punkt”; κωδεια kōdeia „głowa”.

Podział systematyczny 
Takson wyodrębniony z rodzaju Tapirus na podstawie analiz genetycznych. Do rodzaju należą następujące żyjące współcześnie gatunki:
 Acrocodia indicus  – tapir czaprakowy

Opisano również wymarły gatunek z plejstocenu występujący na terenie Chińskiej Republiki Ludowej:
 Acrocodia sanyuanensis

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Tapirowate